Dubnica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Dubnica, un village situé dans la municipalité de Kalesija, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Dubnica, un village situé dans la municipalité de Milići et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Dubnica, un village situé dans la municipalité de Kosjerić, district de Zlatibor ;
Dubnica, un village situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor ;
Dubnica, un village situé dans la municipalité de Svilajnac, district de Pomoravlje ;
Dubnica, un village situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja ;
en Slovaquie
 Dubnica nad Váhom, une commune située dans la région de Trenčín, district de Ilava.